Otto Berg peut désigner :
 Otto Karl Berg (1815 - 1866), botaniste allemand ;
 Otto Berg (1873 - 1939), chimiste allemand découvreur du rhénium ;
 Otto Berg (1906 -1991), athlète norvégien spécialiste du saut en longueur.

Voir aussi